Aranyhegy – Budapest III. kerületének egyik városrésze
Aranyhegy – Pécs egyik városrésze

Hasonló
Arany-hegy - egy domb Budapest III. kerületében, egyben Aranyhegy városrész névadója